Dęby peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dęby, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dęby, village de la voïvodie de Lublin
 Dęby, village de la voïvodie de Lubusz
 Dęby, village de la voïvodie de Mazovie
 Dęby, village de la voïvodie de Poméranie
 Dęby, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie